

Astronomia 
 1735 ITA – asteroide della fascia principale

Codici 
 ita – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua italiana
 ITA – codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Italia
 ITA – codice nazione del CIO per l'Italia
 ITA – codice nazione della FIFA per l'Italia

Geografia 
 Itá – comune brasiliano dello stato di Santa Catarina
 Itá – città e distretto paraguayano del dipartimento Central

Medicina 
 Ipertensione Arteriosa

Sigle 
 Abbreviazione di Italia
 Instituto Tecnológico de Aeronáutica – istituto di ricerca aerospaziale brasiliano
 ITA Airways - compagnia aerea che ha preso il posto dell'Alitalia
 ITA Transportes Aéreos - compagnia aerea brasiliana
 Intercollegiate Tennis Association - organizzazione tennistica dei college statunitensi collegata alla NCAA e alla NAIA